Sizaire-Berwick bezeichnet den Markennamen folgender Automobilhersteller:

 Société Nouvelle des Autos Sizaire aus Frankreich (1913–1927)
 F. W. Berwick & Co. aus England (1920–1925)